HIW est un code qui peut désigner :
 Hizb al-Ikha al-Watani (en français, Parti de la fraternité nationale), un ancien parti politique de droite nationaliste irakien panarabe, actif de 1930 à 1941.

Hiw ou hiw est un nom qui peut désigner :
 Hiw, l’île la plus septentrionale du Vanuatu ;
 hiw, une langue parlée au nord du Vanuatu, sur l’île du même nom.

hiw est un code qui peut désigner :
 hiw, la langue hiw, une langue parlée au nord du Vanuatu, sur l’île du même nom, selon les codes de langues ISO 639-3 et IETF.

Code